Александр Васильевич Да́нов () — советский учёный-геолог, профессор.

Биография 

Родился 5 января 1903 года в городе Екатеринодар, Кубанская область

В 1926 году окончил Горный факультет Донского политехнического института в городе Новочеркасск.

Работал в Донском Политехническом институте, затем во Всесоюзном Геологическом Комитете (Ленинград).

С 1929 года — старший геолог, эксперт-геолог по Средней Азии Института неметаллических полезных ископаемых ГГРУ НКТП СССР.

С 1935 года — старший геолог ЦНИГРИ. В 1937—1941 годах — научный руководитель группы геохимии нефти и серы СОПС АН СССР.

В 1941—1945 годах — зав. сектором геологии, директор института геологии Туркменского филиала АН СССР. (Ашхабад, в эвакуации); член Президиума Туркменского филиала АН СССР.

9 сентября 1944 года Данову А. В. присуждена учёная степень доктора геолого-минералогических наук.

28 января 1950 года утверждён в учёном звании профессора.

1944—1954 — руководитель сектора Ср. Азии-Туркмении ВНИГРИ (Ленинград).

С 1954 года — профессор-руководитель регионального отдела Ср. Азии, руководитель Лаборатории в ВНИГНИ.

Один из первых учёных ВНИГНИ, появившихся в Средней Азии, который с небольшой группой сотрудников проводил маршрутные исследования в Западных и Центральных частях Запада Средней Азии с целью оценки перспектив нефтеносности мезо-кайнозойских отложений.

Александр Васильевич был влюблен в горные и пустынные ландшафты Средней Азии. С неизменной трубкой в зубах и с охотничьим ружьем за плечами, он прошел многими маршрутами, которыми редко кто ходил. Обошел и детально изучил горы Большой и Малый Балханы и так проникся любовью к этой природе, что завещал похоронить его на Большом Балхане, что и было сделано после его смерти. Его прах покоится на одном из уступов Большого Балхана".

В 1958 году создал и возглавил во ВНИИГАЗе Лабораторию формирования газовых месторождений. Занимался проведением региональных геологических исследований, включающих изучение палеонтологии, литологии и стратиграфии горных пород Северного Кавказа, Украины, Поволжья и Южного Приуралья, Средней Азии и Казахстана. При его участии были заложены основы региональной стратиграфии Предкавказья и Прикаспия.

Скончался 9 сентября 1967 года, похоронен в Туркменской ССР, горы Большой Балхан.

Семья 
 Первая жена — Ольга Вацлавовна в девичестве Кестнер
 сын — Ростислав (1941—1993)
 Вторая жена — Алла Ивановна Поливанова, (1917—1996), кандидат геологических наук
 сын — Ярослав, член Союза писателей, в РПЦ под именем Иоанн.

Награды и звания 
 орден «Знак Почёта» (1944),
 медаль «За оборону Кавказа» (1945)
 медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945).
 заслуженный деятель науки ТССР (1945)
 Сталинская премия третьей степени (1951) — за открытие и освоение нового нефтяного месторождения

Публикации 
Автор более чем 180 научных трудов.
 Данов А. В. Об условиях образования месторождений серы в средней Азии. ОНТИ, 1936.
 Данов А. В. Геологические исследования в районе Каракумского серного месторождения. 1931

Примечания

Литература 
 «Туркменская Советская Социалистическая Республика. Энциклопедический справочник». / Гл. редактор Н. В. Атамамедов. / — Ашхабад, Главная редакция Туркменской советской энциклопедии, 1984. — 658 с. с ил., 1.375 л. карт. Данов А. В. упоминается: стр. 337, 338, 339, 340, 342, 343 — раздел «Геологические науки»; стр. 398 — раздел «Научные учреждения, Туркмен НИГРИ»; стр. 512 — Приложение, раздел «Лауреаты Государственной премии СССР».

Ссылки 
 А. И. Смолко ДАНОВ Александр Васильевич. 1902—1967 // Репрессированные геологи, 2104.
 Библиография 

Газовая промышленность
Заслуженные деятели науки Туркменской ССР
Персоналии:Газпром